Héctor Sanabria ist der Name folgender Personen:

* Héctor Sanabria (Fußballspieler, 1945) (Alejandro Héctor Sanabria Mascareño; * 1945), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Héctor Sanabria (Fußballspieler, 1985) (Héctor Arnaldo Sanabria; 1985–2013), argentinischer Fußballspieler